Xanguet (Aphia minuta), peix teleosti de la família Gobiidae
 Plantes del gènere Centaurea
 Plantes del gènere Mantisalca
 Cap d'ase (Lavandula stoechas), planta de la família de les lamiàcies